Zoltán Balog – calciatore ungherese nato nel 1967
Zoltán Balog – calciatore ungherese nato nel 1978
Zoltán Balog – politico ungherese